Genola, une ville du Piedmont, en Italie ;
 Genola, une ville du Minnesota, aux États-Unis ;
 Genola, une ville de l'Utah, aux États-Unis.